Bundestagswahlkreis 113 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Wesel I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Kleve (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Dortmund I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hagen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Ennepe-Ruhr – Witten (1949 bis 1961), siehe Bundestagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II